Château d'Eau – stazione della metropolitana di Parigi
 Château d'Eau – galleria e museo della fotografia di Tolosa